Joe Jackson peut désigner :
 Joseph Jackson (1831-1908), homme politique canadien en Ontario ;
 Joe Jackson (1888-1951), joueur américain de baseball ;
 Joseph Jackson, dit Joe Jackson (1928-2018), manager américain, père de Michael Jackson ;
 Joe Jackson (1954-), musicien britannique ;
 Joe Jackson (1992-), basketteur américain.